La Serie B 1929-1930, denominata ufficialmente Divisione Nazionale Serie B, è stata la 1ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 6 ottobre 1929 e il 6 luglio 1930 e conclusa con la vittoria del , al suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Luigi Demarchi (Casale) con 19 reti.

Stagione 
Nata come diretta conseguenza dell'istituzione del campionato di Serie A per scissione della vecchia Divisione Nazionale, la prima edizione della Serie B raccolse le squadre classificate dal decimo al sedicesimo posto nei due gironi in cui era diviso il campionato 1928-1929, oltre a , , , vincitrici dei tre gironi di Prima Divisione 1928-1929 e , che dopo uno spareggio vinto contro il  si era aggiudicato la vittoria del Campionato Meridionale 1928-1929.

Il campionato prese il via il 6 ottobre 1929 e, malgrado le premesse, non vide brillare le squadre provenienti da grandi centri: la  rischiò a un certo punto di finire in zona retrocessione, il  e il  non seppero far fruttare il rendimento casalingo e le incursioni della genovese  ai primi posti furono effimere. La lotta per la promozione fu dunque riservata a squadre di provincia. Netta fu l'affermazione del , mentre un positivo girone di ritorno permise al , ultimo nel suo girone solo l'anno prima, di avere la meglio sulla . Sul fondo la lotta per evitare la retrocessione fu movimentata dalla sola crisi di risultati dello Spezia, che riuscì comunque ad allungare su , ,  e , già in difficoltà al termine dell'andata.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale

Legenda:
      Promosse in Serie A 1930-31.
      Retrocesse in Prima Divisione 1930-31.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti non c'era alcuna discriminante: le squadre venivano considerate a pari merito. In caso di assegnazione di un titolo (promozione o retrocessione) veniva disputata una gara di spareggio

Note:
La Fiumana ha scontato 1 punto di penalizzazione.
La classifica e le statistiche tengono conto del risultato corretto di Casale-Prato (6-1 e non 7-1, come erroneamente riportato in alcuni giornali dell'epoca, nel libro Annogol 1929-30 di Fontanelli e in numerosi siti di statistiche).

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali
 Maggior numero di vittorie: Casale (22)
 Minor numero di sconfitte: Casale e Legnano (7)
 Miglior attacco: Casale (84 reti fatte)
 Miglior difesa: Atalanta (26 reti subite)
 Miglior differenza reti: Casale (+46)
 Maggior numero di pareggi: Atalanta (15)
 Minor numero di vittorie: Prato (5)
 Maggior numero di sconfitte: Fiumana (23)
 Peggiore attacco: Fiumana (26 reti fatte)
 Peggior difesa: Reggiana (75 reti subite)
 Peggior differenza reti: Fiumana (-46)
 Partite con più reti: Casale-Reggiana 8-2 (10ª giornata) e Novara-Reggiana 9-1 (26ª giornata)
 Miglior sequenza di partite utili: Fiorentina (9 gare)
 Peggior sequenza di partite senza vittoria: Spezia (12 gare)
 Massimo numero di reti segnate in una singola giornata: 41 (26ª giornata)

Individuali

Classifica marcatori
Nel corso del campionato furono segnati complessivamente 885 gol, per una media di 2,88 gol a partita. Di seguito, la classifica dei marcatori.

Note

Bibliografia
 
 
 
 
 Carlo Fontanelli. Annogol 1929-30. Empoli, Geo Edizioni, 2003.

Collegamenti esterni
 
 

Calcio nel 1929
Calcio nel 1930
1929